Гассман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гассман, Алессандро (род. 1965) — итальянский актёр.
 Гассман, Витторио (1922—2000) — итальянский актёр и режиссёр.
 Гассман, Флориан Леопольд (1729—1774) — австрийский композитор и дирижёр чешского происхождения.